Алекса́ндр Ви́кторов: Викторов, Александр Дмитриевич (1951—2012) — российский учёный, общественный и политический деятель.
 Викторов, Александр Павлович (1955—2020) — советский архитектор, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга с 2004 по 2008 год.